Фричаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Фричаи, Андраш (род. 1942) — немецкий актёр венгерского происхождения.
 Фричаи, Ференц (1914—1963) — венгерский дирижёр.